Katrynka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Wasilków
 Katrynka – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Wasilków